NGC 6716 (другие обозначения — OCL 46, ESO 592-SC5) — рассеянное скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6716
Стрелец (созвездие)
Рассеянные скопления